

Sigle 
 H.O.C. Gazellen-Combinatie  – squadra di hockey su prato olandese

Informatica
 Hercules Graphics Card  – scheda video monocromatica introdotta sul mercato nel 1982